Uniform Office Format, UOF (); также известен как Unified Office Format — это открытый стандарт для офисных документов, разработанный в Китае. Включает в себя текстовый процессор, презентации и табличные модули, а также GUI, API и спецификации форматов. Данный формат документа описывает использование находящегося в сжатом файловом контейнере XML и по своей сути схож с форматами OpenDocument и Office Open XML.

Поддержка приложений

Офисные пакеты 
Целый ряд приложений поддерживают Uniform Office Format, в числе которых:
 EIOffice 2009 Он использует файлы, связанные с расширением EIO (.eio). В поздней версии 5.0.1272.101 он не может открывать или сохранять файлы с расширениями .uof, .uot, .uos или .uop. Документация по EIOffice допускает возможность публикации файла в формате XML.
 OpenOffice.org, LibreOffice и Apache OpenOffice в версии 3 и выше может открывать и сохранять файлы в формате UOF с расширениями .uof, .uot, .uos, .uop (текст, таблица, презентация) (Также включает в себя NeoOffice версии 3 и выше — распространённый аналог программы OpenOffice для платформы Macintosh.).
 RedOffice 4.0 — китайский аналог OpenOffice, который может открывать и сохранять файлы с расширением .uof.
 WPS Office поддерживает чтение и запись UOF с 2009 года. including UOF 2.0.

UOF 2.0 
UOF 2.0 был выпущен в 2011 году при поддержке WPS Office.

Примечания

Ссылки 
 GB/T 20916-2007 中文办公软件文档格式规范  (GB / T 20916-2007 Chinese office file format specification) updated 11 September 2009 (Simplified Chinese)
  .
  .
  .